NM i fotboll har flera betydelser:

 Nordiska mästerskap i fotboll
 Norska mästerskapet i fotboll